Аммассалик (дат. Ammassalik Kommune, гренл. Ammassalip Kommunia) — топоним.

 Аммассалик — муниципалитет в Восточной Гренландии.
 Аммассалик (остров) — остров в коммуне Сермерсоок (Гренландия).

См. также 
 Ангмагссалик (Тасиилак) — крупнейший населённый пункт в восточной Гренландии.